Elizalde est un nom d'origine basque et qui signifie « du côté de l'église ».

Patronyme 

 Álvaro Elizalde, avocat et homme politique chilien ;
 Antonio Elizalde, militaire équatorienne ;
 Arturo Elizalde, ingénieur cubain ;
 Betty Elizalde, journaliste argentine ;
 Blanca Luz Brum Elizalde, écrivain et poète uruguayen ;
 Carla Campra Elizalde, actrice espagnole ;
 Federico Elizalde, musicien et chef d'orchestre hispano-philippin ;
 Francisco Javier de Elizalde y Laínez, militaire espagnol ;
 Guillermo Campra Elizalde, acteur espagnol ;
 Jesús Elizalde, homme politique basque espagnol ;
 Kike Elizalde, pelotari basque espagnol ;
 Maider Esparza Elizalde, ancienne gymnaste espagnole ;
 Miguel Ángel Sola Elizalde, footballeur espagnol ;
 Miguel Ayestarán Elizalde, footballeur basque ;
 Óscar Lasa Elizalde, pelotari basque espagnol ;
 Patricio Chapa Elizalde, rappeur mexicain ;
 Peio Irujo Elizalde, homme politique basque espagnol ;
 Rufino de Elizalde, homme politique et diplomate argentin ;
 Valentín Elizalde, chanteur mexicain ;
 Víctor Elizalde, militaire argentin.

Toponyme 

 Espagne
 Elizalde, un quartier d'Oiartzun dans la province du Guipuscoa ;
 Elizalde, un quartier de Berastegi dans la province du Guipuscoa ;
 Elizalde, un quartier de Izurtza dans la province de Biscaye ;

 Équateur
 General Antonio Elizalde ou Bucay, un canton de la province du Guayas.

Automobile 
 Elizalde (1909-1927), une marque d'automobile en Espagne avec ENASA pour constructeur.

Notes et références

Voir aussi 
 , forme francisée
 Elizate
 

Patronyme basque